August von Reiman ist der Name folgender Personen:

* August von Reiman (Regierungspräsident) (1771–1847), deutscher Verwaltungsbeamter und Regierungspräsident
 August von Reiman (Landrat) (1805–1866), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat